Се́ргиевское подво́рье — ряд церковных и гражданских комплексов.

 Сергиевское подворье — комплекс, построенный в 1886—1890 годы в Иерусалиме на средства российского ИППО и великого князя Сергея Александровича.
 Сергиевское подворье — комплекс, построенный в 1904 году в Назарете на средства российского ИППО.
 Сергиевское подворье — православный приход и культурный центр в Париже, находящийся в ведении Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Московского патриархата.